Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

222e régiment d'infanterie
222e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires